Mojanci (gmina Araczinowo)
 Mojanci (gmina Koczani)